Inside the Human Body је албум од музичке групе Ezra Furman and the Harpoons објављен 2008. године. Албум је други званично објављени албум Езре Ферман, након прошлогодишњег албума Banging Down the Doors.

Списак песама

Референце 

Албуми 2008.